Santa Catalina (departamento)

Santa Catalina (Jujuy)

Santa Catalina (Bolívar)

Santa Catalina (distrito)
Santa Catalina de Mossa (distrito)

Desambiguações de topônimos